Соэй ( [],  от др.-сканд. so-ey «остров овцы») — название нескольких островов в Шотландии:

 Соэй (:en:Soay, St Kilda) — в группе Сент-Килда к западу от остальных Внешних Гебрид.
 Соэй — к югу от острова Скай (Внутренние Гебриды).
 Соэй-Мор (:en:Soay Mòr) и Соэй-Бег (:en:Soay Beag) — два соседних острова у берегов Льюиса (Внешние Гебриды).

См. также 
 Соэйская овца — порода овец с островов Сент-Килда.